Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Unite :
 Le HMS Unite était la frégate Gracieuse de 38 canons de cinquième rang de la Classe Charmante Gracieuse, et plus tard Unite, capturé aux Français en 1796 par le HMS Révolutionnaire et vendu en 1802.
 Le HMS Unite était la frégate Impérieuse de 40 canons  de cinquième rang capturé aux mains des Français en 1793. Il a été rebaptisé HMS Unite en 1803. Il est en service dans les ports à partir de 1832 et est démantelé en 1858.